Венец (коруна, повязка, обруч, чильце, почелок, ряска, венчик) — восточнославянский девичий головной убор.

Основа коруны делалась из проволоки, фольги или картона. Основу обтягивали тканью и расшивали бисером, жемчугом и камнями. Также в ход шёл перламутр, монеты и раковины.

Этимология 
Термин венец в применении к девичьему головному убору был известен ещё в XVI—XVII веках. В этот период венцом называлась лента, вытканная из золотных нитей, иногда на каркасе из луба или бересты, украшенная по всей окружности жемчугом, драгоценными камнями или их заменителями. Венец надевался на лоб и завязывался на затылке. При этом макушка головы была открытой, а незаплетенные волосы спускались на спину. Головной убор такого типа был известен и в более раннее, чем XVI—XVII века, время.

В скандинавских странах 

В отличие от русских, у скандинавских народов — норвежцев, шведов и находившихся под их влиянием финнов, венец, он же свадебная корона () был головным убором невесты вроде фаты и изготовлялся из золота, серебра или посеребрённых металлов. Невесты из бедных семей надевали венец из материалов попроще, например, соломы. Иногда венец надевался на чепчик. К венцу прикреплялись подвески, которые при движении издавали тонкий звон. Считалось, что этот звон защищал невесту от злых духов. Также венец украшася лентами и цветами. По традиции, танцы на свадьбе заканчивались тогда, когда с невесты упадёт венец.

См. также 

 Венок | Корона | Диадема
 Венец в Библии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Головные уборы славянок (liveinternet.ru)

Головные уборы восточных славян
Национальные женские головные уборы